Kata (ime)
 Kata (Indijanci)
 Kate, u karateu